A Culpa (portugiesisch für: Die Schuld) ist Titel oder wesentlicher Teil des Titels mehrerer Film- und Fernsehproduktionen:

 A Culpa (1980), portugiesischer Film von António Victorino de Almeida aus dem Jahr 1980
 A Culpa (2007), portugiesischer Kurzfilm von Irina Calado und Carlos Fernandes aus dem Jahr 2007
 A Culpa é do Cabral, brasilianische Fernsehserie seit 2016
 A Culpa É Da Carlota, brasilianische Fernsehserie seit 2020